De Austrian Darts Open 2018 was de vierde van dertien Europese Tour-evenementen van de PDC Pro Tour 2018. Het toernooi werd gehouden van 20 tot en met 22 april in Premstätten, Oostenrijk.

Jonny Clayton wist het toernooi te winnen door in de finale Gerwyn Price te verslaan met 8-5.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour-evenement bedroeg ook dit jaar £135.000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld, krijgt hij wel het prijzengeld van £2.000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 27 februari 2018. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 9 maart in Barnsley, acht naar de West/South European Qualifier van 12 april, vier naar de Host Nation Qualifier van 19 april, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 23 februari (2018-4) en een van de East European Qualifier van 28 januari (2018-4).

Michael van Gerwen trok zich voorafgaand aan het toernooi terug. Jonny Clayton werd daarom als hoogst geplaatste qualifier als zestiende geplaatst. In zijn plaatst kon een vijfde Host Nation Qualifier meedoen.
Dave Chisnall meldde zich af op de speeldag. Daarom kreeg Wayne Jones een bye naar de derde ronde.

Schema

Dartswedstrijd in Oostenrijk
Darts in 2018
PDC Pro Tour
Sport in Stiermarken